Борисцево — название населённых пунктов.

Россия 
 Борисцево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Борисцево — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Борисцево — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Борисцево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Борисцево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Борисцево — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Борисцево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Борисцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Борисцево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Борисцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.